Die A lyga 2008 war die 19. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 29. März 2008 und endete am 16. November 2008.

Titelverteidiger war FBK Kaunas.

Modus 
Nachdem der FC Vilnius für diese Spielzeit nicht zugelassen wurde und Interas Visaginas abgestiegen war, es aber gleichzeitig keinen Aufsteiger gab, wurde die Saison mit acht Mannschaften durchgeführt. Diese spielten im Verlauf einer Saison viermal gegeneinander; zweimal zu Hause und zweimal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 28 Spiele pro Saison.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008